

Toponymie

Canada 
 Spring Lake au Canada.

États-Unis 
 Spring Lake en Caroline du Nord ;
 Spring Lake, census-designated place située en Floride ;
 Spring Lake dans l'Indiana ;
 Spring Lake dans le Michigan ;
 Spring Lake dans le New Jersey ;
 Springlake au Texas ;
 Spring Lake, census-designated place située en Utah ;
 .